

Italia

Veneto 
 Chiesa di San Fidenzio a Polverara
 Chiesa di San Fidenzio a Megliadino San Fidenzio 
 Chiesa di San Fidenzio a Sarmeola
 Chiesa di San Fidenzio a Roncaiette